Wagrain ist der Name folgender geographischer Objekte:

 Wagrain (Pongau), Gemeinde im Bezirk St. Johann, Land Salzburg in Österreich
Gemeindeteile:
 Wagrain (Michelfeld), Weiler im zentralen Ortsteil der Gemeinde Michelfeld im Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Wagrain (Schleching), Ortsteil der Gemeinde Schleching im Landkreis Traunstein, Bayern
 Wagrain (Vöcklabruck), Katastralgemeinde der Stadt Vöcklabruck in Oberösterreich
 Wagrain Markt, Hauptort und Katastralgemeinde (Wagrain) der Gemeinde Wagrain, Bezirk St. Johann im Pongau, Land Salzburg
 Wagrain (Gemeinde Ebbs), Ort bei Ebbs, Bezirk Kufstein, Tirol
Bauwerke:
Baulichkeiten:
 Burg Wagrain, in Wagrain im Pongau, Land Salzburg
 Schloss Wagrain (Ebbs), in Ebbs nahe Kufstein, Tirol
 Schloss Wagrain (Vöcklabruck), in Vöcklabruck, Oberösterreich

außerdem:
 Wagrain (Landschaftsschutzgebiet), Landschaftsschutzgebiet im Landkreis Göppingen in Baden-Württemberg
 Wagrain (Amberg), Höhenzug nördlich von Amberg in Bayern 

Siehe auch:
 Engl von Wagrain, österreichisches Adelsgeschlecht
 Wagrein